José van der Ploeg (né en 1958), skipper espagnol ;
 Neil van der Ploeg (né en 1987), coureur cycliste australien ;
 Paul van der Ploeg (né en 1989), coureur cycliste australien.